Banco Transatlántico, originalmente conocido como Banco Comercial Transatlántico S.A. fue constituido en el año 1979 y le fue otorgada una Licencia Bancaria General que le permite realizar todas las actividades bancarias en Panamá.

Historia
En 1985 el nombre del banco fue cambiado a Banco Trasatlántico S. A. cuando el Sr. Fotis Taquis se convirtió en el accionista mayoritario.
Las actividades de la institución son las habituales del negocio bancario: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, garantías bancarias, préstamos y sobregiros. 

Bancos de Panamá